Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Volvo Car Open 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 1. und 2. April 2017 stattfand, wobei sich acht Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)